Malyniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Malinowka/Малиновка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw, siehe Malyniwka (Tschuhujiw)

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Malyniwka (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Malyniwka (Bilohirsk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Malyniwka (Isjum)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Malyniwka (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Malyniwka (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Malyniwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Malyniwka (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Malyniwka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Malyniwka (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Malyniwka (Solone)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Malyniwka (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Malyniwka (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe, siehe Malyniwka (Petrowe)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Malyniwka (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka, siehe Malyniwka (Iwaniwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Malyniwka (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Malyniwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka, siehe Malyniwka (Semeniwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Malyniwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Malyniwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Malyniwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Tschernjachiw, siehe Malyniwka (Tschernjachiw)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Malyniwka (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Malyniwka (Polohy)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Malyniwka (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Malyniwka (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky, siehe Malyniwka (Ripky)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Malyniwka (Tschernihiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Malyniwka (Lityn)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Malyniwka (Roschyschtsche)

Siehe auch:
 Malinowka, russische Entsprechung des Ortsnamens